Джанка е село в Южна България. То се намира в община Крумовград, област Кърджали.

География 

Село Джанка се намира в планински район, в Родопите.

Външни препратки 

Села в област Кърджали
Населени места в община Крумовград